LIPO steht für:
 Flughafen Brescia-Montichiari (ICAO-Code) in Italien
 LIPO Einrichtungsmärkte, Schweizer Möbelhauskette

LiPo steht für:
 Lithium-Polymer-Akkumulator

Lipo steht für:
 die Bezeichnung für Fett in Bezug auf die Löslichkeit, siehe Lipophilie und Lipophobie
 Lipo (Sprache), Sprache der Lisu in China

Siehe auch:
 LIPO Park Schaffhausen, Fußballstadion in Schaffhausen
 Li Po

LIPO